
Elisabeta prenume feminin se poate referi la:

Personaje biblice
Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul

Persoane istorice

Personalități politice

Anglia
Elizabeth Woodville (1437–1492), soția regelui Eduard al IV-lea al Angliei
Elisabeta de York (1466–1503), soția regelui Henric al VII-lea al Angliei, mama regelui Henric al VIII-lea al Angliei. 
Elisabeta I a Angliei (1533–1603), regină a Angliei (1558÷1603), fiica regelui Henric al VIII-lea al Angliei și al Annei Boleyn.
Prințesa Elisabeta a Regatului Unit (1770–1840), fiica regelui George al III-lea al Regatului Unit.
Elisabeta Bowes-Lyon (1900–2002), soția regelui George al VI-lea al Regatului Unit.
Elisabeta a II-a (1925–2022), regină a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Austria
Elisabeta de Austria (1554 - 1592), soția regelui Carol al IX-lea al Franței.
Elisabeta de Wittelsbach sau Sisi (1837–1898), soție (din 1854) a împăratului de Habsburg Franz Iosif I, împărăteasa Austriei și regina Ungariei din 1867 (începutul "Dualismului").
Elisabeta de Austria (dezambiguizare)

Belgia
Elisabeta de Bavaria (1876–1965), soția lui Albert I al Belgiei.
Prințesa Elisabeta a Belgiei (n. 2001), fiica regelui Filip al Belgiei

Danemarca
Elisabeta a Danemarcei (1524–1586), fiica regelui Frederic I al Danemarcei

Franța
Elisabeta de Valois (1545–1568), soția lui Filip al II-lea al Spaniei.
Elisabeta a Franței (1602–1644), soția lui Filip al IV-lea al Spaniei.

Germania
Elisabeta de Pomerania (1347–1393), a patra soție a lui Carol al IV-lea, Împărat Roman
Elisabeta de Boemia (1596-1662), soția lui Frederick al V-lea, Elector Palatin, fiica lui Iacob I al Angliei
Elisabeta Amalia de Hesse-Darmstadt (1635-1709), soția lui Philip Wilhelm, Elector Palatin
Elisabeta Dorothea de Saxa-Gotha-Altenburg (1640-1709), soția lui Ludovic al VI-lea, Landgraf de Hesse-Darmstadt
Elisabeta Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel (1715-1797), soția lui Frederic al II-lea al Prusiei
Elisabeta Cristina de Brunswick-Lüneburg (1746-1840), prima soție a regelui Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei
Elisabeth Ludovika de Bavaria (1801-1873), soția lui Frederick William al IV-lea al Prusiei
Prințesa Elisabeta a Prusiei (1815-1885), a doua fiică a Prințului Wilhelm al Prusiei
Elisabeta de Saxa-Altenburg (1826-1896), soția lui Petru al II-lea, Mare Duce de Oldenburg
Elisabeta de Saxonia (1830-1912), soția lui Ferdinand, Duce de Genova
Elisabeta Alexandrine de Mecklenburg-Schwerin (1869-1955), soția lui Frederic Augustus al II-lea, Mare Duce de Oldenburg
Prințesa Elisabeta Maria de Bavaria (1874-1957), fiica Prințului Leopold al Bavariei
Elisabeta, Prințesă de Thurn și Taxis (1901–1950), fiica lui William al IV-lea, Mare Duce de Luxemburg
Elisabeta Elena de Thurn și Taxis (1903-1976), soția lui Friedrich Christian, Margraf de Meissen

Grecia
Prințesa Elisabeta a Greciei și Danemarcei (1904-1955), nepoata regelui George I al Greciei

Boemia (Cehia)
Elisabeta de Boemia, (1292-1330), fiica regelui Venceslau al II-lea al Boemiei, Poloniei și Ungariei, soția (din 1310) regelui Boemiei, Ioan de Luxemburg.
Elisabeta de Boemia, prințesă palatină (1618-1680)

Polonia 

 Elisabeta Richza a Poloniei, fiica lui Przemysł al II-lea al Poloniei, soția lui Venceslau al II-lea și apoi cu Rudolf I al Boemiei

Portugalia
 Elisabeta, regină consort a Portugaliei (1271-1336)

România
Regina Elisabeta a României (1843–1916), prima regină a României
 Principesa Elisabeta de România (1894–1956), fiica Reginei Maria și a Regelui Ferdinand

Rusia
Elisabeta a Rusiei, (1741–1762) țarină, născută în 1709 ca Elisabeta Petrovna, fiică a țarului Petru cel Mare și a Ecaterinei I a Rusiei.  
Marea Ducesă Elisabeta Fiodorovna (1864–1918), soția Marele Duce Serghei Alexandrovici
Prințesa Elisabeta de Saxa-Altenburg (1865–1927), soția Marelui Duce Constantin Constantinovici

Spania
Elisabeta a II–a a Spaniei
Elisabeta I a Castiliei (1451–504), regină a Castiliei și Leonului

Thuringia
Elisabeta de Thuringia

Ungaria
Elisabeta Báthory

Alte personalități
Elisabeta Rizea (1912–2003), eroină a luptei anticomuniste din România
Elisabeta Bostan (n. 1931), regizoare și scenaristă română de film
Elisabeta Lazăr, canotoare română 
Elisabeta Lipa (n. 1964), canotoare română 
Elisabeta Tufan-Guzganu, sportivă română 
Elisabeta Turcu, cântăreață română de muzică populară

Nave
 Crucișătorul Elisabeta al regatului României
 Șapte nave britanice, anume patru pacheboturi și trei nave de război

Bibliografie
"Daten der Weltgeschichte"/"Datele istoriei Lumii",  Edit.„Chronik”, ISBN 3-577-14627-3. 

Prenume feminine